Autoritářství může označovat:
autoritarismus – politický systém
autoritativní výchova
absolutismus, autokracie 
způsob jednání v lidských vztazích a ve výchově